Great Bend può indicare alcune località degli Stati Uniti:

Great Bend (Dakota del Nord)
Great Bend (Kansas)
Great Bend (New York)
Great Bend (Pennsylvania)